Сарекчокко () — горная вершина в Скандинавских горах на севере Швеции. 

Расположена в лене Норрботтен, в национальном парке Сарек. Гора является несложной для восхождения, кроме северной стороны. Наиболее удобный маршрут проходит по западному гребню горы. Является второй по высоте горой Швеции после Кебнекайсе и шестой на Скандинавском полуострове. Впервые на гору произвёл восхождение швед Г.В.Букт () 8 июля 1879 года с 4 саамами-проводниками. Первое зимнее восхождение произошло в 1916 году.

Сарекчокко подразделяется на 4 пика: 
 Стуртоппен (Большая вершина) - 2089 м,
 Нурдтоппен (Северная вершина) - 2056 м,
 Сидтоппен (Боковая вершина) - 2023 м,
 Букттоппен (вершина Букта) - 2010 м.

См. также 

 Список гор Швеции

Примечания

Ссылки 
 SummitPost.org
 
 

Горы Швеции